Nel 1996 per un incidente stradale subì l'amputazione bilaterale delle gambe al disotto del ginocchio.

È l'unico italiano amputato a fare attività sportiva agonistica con protesi dal 2000.

Ha conquistato il record nell'atletica discipline 100 - 200 metri, getto del peso - lancio del disco, categoria F43.

Dal 2007 è l'unico atleta amputato bilaterale con le protesi attivo nella disciplina dello snowboard.

Collegamenti esterni 
 

Discoboli italiani
Pesisti italiani
Velocisti italiani